Abadía kan syfta på:

Spanien 

 Abadía (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Abadía (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,